André Martinot Lagarde (1903-1986), physicien, professeur d'université, directeur de l'Institut de mécanique des fluides de Lille (ONERA Lille) ;
 Balthazar Martinot (1636-1714), horloger français ;
 Famille Martinot (), famille d'horlogers ; 
 Pascal Martinot-Lagarde, (né en 1991), athlète français spécialiste des haies ;
 Thomas Martinot-Lagarde, (né en 1988), athlète français spécialiste des haies.